Cantonul Vitrey-sur-Mance este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Betoncourt-sur-Mance || align="right" | 52 || align="right" | 70500 || align="right" | 70070
|-
| Bourguignon-lès-Morey || align="right" | 54 || align="right" | 70120 || align="right" | 70089
|-
| Charmes-Saint-Valbert || align="right" | 48 || align="right" | 70120 || align="right" | 70135
|-
| Chauvirey-le-Châtel || align="right" | 149 || align="right" | 70500 || align="right" | 70143
|-
| Chauvirey-le-Vieil || align="right" | 37 || align="right" | 70500 || align="right" | 70144
|-
| Cintrey || align="right" | 140 || align="right" | 70120 || align="right" | 70153
|-
| Lavigney || align="right" | 114 || align="right" | 70120 || align="right" | 70298
|-
| Malvillers || align="right" | 74 || align="right" | 70120 || align="right" | 70329
|-
| Molay || align="right" | 51 || align="right" | 70120 || align="right" | 70350
|-
| Montigny-lès-Cherlieu || align="right" | 152 || align="right" | 70500 || align="right" | 70362
|-
| La Roche-Morey || align="right" | 330 || align="right" | 70120 || align="right" | 70373
|-
| Ouge || align="right" | 142 || align="right" | 70500 || align="right" | 70400
|-
| Preigney || align="right" | 103 || align="right" | 70120 || align="right" | 70423
|-
| La Quarte || align="right" | 60 || align="right" | 70120 || align="right" | 70430
|-
|  La Rochelle  || align="right" | 37 || align="right" | 70120 || align="right" | 70450
|-
| Rosières-sur-Mance || align="right" | 74 || align="right" | 70500 || align="right" | 70454
|-
| Saint-Marcel || align="right" | 107 || align="right" | 70500 || align="right" | 70468
|-
| Vernois-sur-Mance || align="right" | 166 || align="right" | 70500 || align="right" | 70548
|-
| Vitrey-sur-Mance || align="right" | 335 || align="right" | 70500 || align="right" | 70572
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône